

Журавльовка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Журавльовка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Журавльовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Журавльовка — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Журавльовка — присілок, Частоозерський округ, Курганська область

Див. також 
 Журавлівка